Мухаммад Кутти Исмаил Панипарамбил (, ; род. 7 сентября 1951, Чандирур, Керала, Индия) — индийский актёр, кинопродюсер, телеведущий, который снимается в основном в кино на малаялам, но также снимался на тамильском, телугу и хинди. Награждён государственной премией Падма Шри, трёхкратный лауреат Национальной кинопремии, пятикратный —  и тринадцатикратный — Filmfare Awards South.

Биография 
Маммути родился в мусульманской семье в небольшом городке Чандирур в округе Аллеппи штата Керала и вырос в деревне Чемпу недалеко от Вайкома, округ Коттаям. Его отец Исмаил — фермер, мать Фатима — домохозяйка.

Его карьера в кино началась с эпизодической роли в фильме . В 1979 году он сыграл первую главную роль в фильме , который однако так и не вышел на экраны, и зрители впервые увидели его в ведущей роли в фильме .

В 2009 году он сыграл короля, воевавшего с британской армией во времена колоний, в фильме , который имел коммерческий успех.

В 2015 году вышли несколько фильмов с его участием: включая  и , оба имевшие коммерческий успех.
В 2017 году вышли четыре фильма Masterpiece, Pullikkaran Staraa, Puthan Panam и The Great Father, один из которых стал одним из кассовых фильмов в истории кинематографа на малаялам.

Личная жизнь 
В 1979 году Маммути женился на Сулфати. В том браке родились дочь Суруми и сын Дулкар, который пошёл по стопам отца.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами